Frigiliana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Frigiliana (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Frigiliana (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar